Hausweiler (Weilerswist), een plaats in de Duitse gemeente Weilerswist, deelstaat Noordrijn-Westfalen
Hausweiler (Rijnland-Palts), een plaats en Ortsgemeinde in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts